Gouvernement d'Andrew Johnson aux États-Unis
 Gouvernement de Lyndon B. Johnson aux États-Unis
 Gouvernement Johnson (1) au Royaume-Uni
 Gouvernement Johnson (2) au Royaume-Uni